Дмитрий Дмитриевич Андреев (1869—?) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Участник Первой мировой войны.

Биография 
В 1890 году после окончания Харьковского реального училища вступил в службу. В 1891 году после окончания Киевского военного училища произведён в подпоручики и выпущен в 19-ю артиллерийскую бригаду. В 1895 году произведён в поручики, в  1898 году в штабс-капитаны, в 1902 году в капитаны. В 1910 году произведён в подполковники, командир 1-й батареи 23-го мортирного артиллерийского дивизиона.

С 1914 года участник Первой мировой войны, командир 1-й батареи 12-го мортирного артиллерийского дивизиона. С 1915 года полковник, командир 12-го мортирного артиллерийского дивизиона. 13 января 1915 года за храбрость награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени: 

После Октябрьской революции с 1918 года служил в армии Украинской Державы, командир 12-го легкого артиллерийского полка.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906; ВП 26.11.1915)
Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами  (1910; ВП 24.05.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.01.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 30.11.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 6.03.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами  (ВП 20.04.1916)
Высочайшее благоволение (ВП 02.06.1916)

Литература 
 
 Волков С. В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. В 2-х т.  2012 г. — 1464 с. — ISBN: 978-5-91862-007-6
 по военному ведомству//Разведчик №1265, 03.02.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1269, 03.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1275, 14.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1276, 21.04.1915
 по военному ведомству//Русский Инвалид №285, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №289, 1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26679. Л.234-244 (1914 г.)
РГВИА: Ф.408. Оп.1. Д.2559. Л.1 об. (1916 г.)

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Харьковского реального училища
Выпускники Киевского военного училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы